Балабаш-Баишево () — село в Батыревском районе Чувашской Республики России. Образует Балабаш-Баишевское сельское поселение. Расположено на берегу реки Була.

История 
До революции, в Симбирской губернии деревня относилась к Тархановской волости Буинского уезда.

Население

Инфраструктура 
В селе имеется православный храм Сретения Господня, средняя общеобразовательная школа, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение «Почты России».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Балабаш-Баишевского сельского поселения

Населённые пункты Батыревского района